Los Ranchitos kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Los Ranchitos, Tlajomulco de Zúñiga, ort, 
 Los Ranchitos, San Gabriel, ort, 
 Los Ranchitos, La Huerta, ort, 
 Los Ranchitos, Guerrero, ort, Quechultenango, 

Robotskapade Mexikoförgreningar